Ренегат — лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое; в переносном смысле — человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников; отступник, изменник.
 «Ренегат» (Renegade — Un osso troppo duro) — комедия-роуд-муви (Италия, 1987).
 «Ренегаты» (Renegades) — фильм-боевик (США, 1989).
 «Ренегат» (Renegade) — одно из русских названий американского детективного сериала «Отступник» (1992—1997)
 Ренегат — прозвище российского рок-музыканта, композитора и автора песен Александра Леонтьева (род. 1976).
 Ренегаты — представители расы гоботов, одна из двух противоборствующих сторон (наряду со Стражами) в американском мультсериале 1984—85 годов «Война гоботов». 
 Ренегаты — вражеская группировка в компьютерной игре «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». База группировки находится на локации Болота.
 «Ренегат» (настоящее имя Леонтьев, Александр Владимирович, род. 1976) — российский рок-музыкант.

См. также 
 Renegade